Ampen kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Anbyŏn-ŭp, ort, Kangwŏn-do,

Sverige 
 Ampen, en sjö i Östergötland

Robotskapade Nordkoreaförgreningar